Molótxnoie (Saki), localitat de la República de Crimea, a Rússia
 Molótxnoie (Simferòpol), localitat de la República de Crimea, a Rússia